Ита́ло-ди́ско — жанр электронной танцевальной музыки, возникший в Италии в начале 1980-х годов. Происхождение названия связано с деятельностью немецкой звукозаписывающей компании ZYX Music, которая первоначально использовала его для обозначения итальянского диско на своих релизах. Также термин относился к европейской танцевальной музыке 1980-х вообще (синт-поп, евро-диско, хай-энерджи). Пик популярности жанра пришёлся на середину 1980-х годов (примерно 1983-87).

История

Происхождение, 1975—1983 
Электронная танцевальная музыка начала развиваться в конце 1970-х, когда традиционно звучащие диско-группы начали экспериментировать с синтезаторами и электронными эффектами (спейс-диско). Одними из главных представителей этого периода были продюсер Джорджо Мородер и французский музыкант Дидье Маруани. На звучание европейского диско также повлияли возникновение и растущая популярность синт-попа (Kraftwerk, Telex, Devo, Gary Numan, The Human League) и ранние Hi-NRG альбомы, выпущенные продюсером из Сан-Франциско Патриком Коули с такими певцами, как Sylvester и Пол Паркер.

Многие итальянские продюсеры и поп-исполнители записывали диско с середины 1970-х годов, и с ростом популярности дискотек такие группы и исполнители как D.D. Sound, Easy Going, Stefano Pulga, Passengers, Tantra, Vivien Vee, Gepy & Gepy к концу 1970-х определили звучание итальянского диско. К этому времени в англоязычном мире диско вышло из моды, но в Италии и других частях Европы оно по-прежнему пользовалось популярностью. Под влиянием синт-попа продюсеры начинают активно использовать синтезаторы и драм-машины (часто в целях удешевления производства), и, к 1983 году, аранжировки итало-диско становятся полностью электронными.

Доминирующая в начале 1980-х новая романтика стала стилистической основой для развивающегося итало-диско, большая часть песен жанра представляла собой танцевальные треки с яркими мелодиями и вокалом на английском языке, часто с сильным итальянским акцентом. Тематика текстов обычно связана с любовными отношениями, ночной жизнью, технологиями, роботами и космосом, иногда комбинируясь, например, Lectric Workers «Robot is Systematic» (1982) и Charlie «Spacer Woman» (1983). Часто встречаются отсылки к США или Японии.

В 1982 и 1983 годах увидели свет три трека, повлиявшие на развитие хауса: «Dirty Talk», «Wonderful» и «The M.B.O. Theme» — созданные Klein и M.B.O., стороннего проекта Давида Пьятто из дуэта N.O.I.A.. Другие треки, получившие релиз в США, например Doctor’s Cat «Feel the Drive» (1983), Alexander Robotnick «Problèmes D’Amour» также повлияли на возникновение хаус-музыки.

С коммерческим успехом таких исполнителей как Savage, Gazebo, Ryan Paris, P. Lion, в 1983 году итало-диско выходит в мейнстрим популярной музыки и стандартизируется. В это время были выпущены многие коммерчески успешные синглы и основаны многие лейблы — Sensation Records, Memory Records, American Disco, OUT, Crash, Merak Music и т. д. Популярный лейбл Discomagic Records выпустил более тридцати синглов в течение года. Cам термин «итало-диско» получил распространение в 1983 году, после выхода первой серии сборников «The Best of Italo Disco», которая выпускалась до 1991 года и всего содержала 16 выпусков. Впервые он был использован на обложке немецкого релиза сингла Amin Peck «Girls On Me».

Производные стили, 1982—1991 
В Канаде, в частности в Квебеке, возникло несколько успешных проектов, например Trans-X («Living on Video»), Lime («Angel Eyes»), Pluton & the Humanoids («World Invaders»), Purple Flash Orchestra («We Can Make It»).

Немецкая разновидность евродиско стала известна как Discofox. Жанр характеризовался большей лёгкостью звучания с акцентом на мелодичность, улучшенной пост-обработкой звука, любовно-романтическим настроением; примеры могут быть найдены в работах Modern Talking, Bad Boys Blue, Joy и Lian Ross, из современных исполнителей — Fresh Fox.

Во второй половине 1980-х возникает Spacesynth. В отличие от поп-ориентированных треков, этот стиль был главным образом инструментальным и сосредотачивался на космической тематике, он иллюстрируется произведениями Koto, Proxyon, Rofo, Syntech, Cyber People, Hipnosis, и Laserdance.

К концу 1980-х под влиянием хауса итало-диско выходит из моды; многие лейблы начинают выпускать итальянскую хаус-музыку и евробит. Итало-диско вливается в конгломерат стилей популярной танцевальной музыки — евродэнс.

Возрождение 
В 2000-е годы итало-диско приобретает культовый статус благодаря вниманию со стороны диджеев и интересу к андерграундной культуре 1980-х (электроклэш). В 2000 году голландский диджей и музыкант I-F выпускает «Mixed Up In The Hague Vol. 1», вошедший в число лучших 50 миксов 2000-х по версии сайта ResidentAdvisor

К 2005 году несколько онлайн радиостанций в интернете популяризуют жанр, а в клубах снова проигрывают пластинки. Компании Blanco Y Negro и ZYX Music с 2000 года выпускают сборники на компакт-дисках, большая коллекция редкого итало-диско содержится в серии сборников «I Love Disco Diamonds», которая выходила с 2001 по 2008 год и содержит 50 выпусков. Многие независимые лейблы (Panama Records, Radius Records, Clone, Flexx, I.D. Limited) перевыпускают редкие треки на виниле. Многие современные продюсеры (Bottin, Legowelt, Andy Romano, Sally Shapiro, Flemming Dalum) используют и переосмысливают эстетику итало-диско.

Артисты итало-диско 

 AndrUS
 Baby's Gang
 Baltimora
 Den Harrow
 Duke Lake
 Eddy Huntington
 Fake
 Fancy
 Fun Fun
 Gazebo
 Gina T
 Hipnosis
 Kano
 K.B. Caps
 Ken Laszlo
 Kirlian Camera
 Koto
 Linda Jo Rizzo
 Laura Branigan
 Lime
 Max-Him
 Max Coveri
 Monte Kristo
 Mike Mareen
 Mike Rogers
 Miko Mission
 Mirko Hirsch
 N.O.I.A.
 Novecento
 P.Lion
 Radiorama
 Raggio Da Luna/Moon Ray
 Righeira
 Ranko
 Раф
 Savage
 Ryan Paris
 Peter Richard
 The Flirts
 Sabrina
 Спанья
 Scotch
 Taffy
 Tony Esposito
 Umberto Tozzi
 Valerie Dore
 VideoKids
 Jessica
 Day Dream

Связанные стили 
 Спейс-диско () — возник в конце 70-х годов. Особое распространение получил во Франции и некоторых районах Германии. Пик популярности пришёлся на 1977—1979, совпав по времени с выходом фильмов «Звездные войны» и «Близкие контакты третьей степени». Исполнители спейс-диско, как правило, выступали в футуристических костюмах и использовали лазерные лучи в качестве световых эффектов на дискотеках.
80-е:
 Евродиско
 Синти-поп
 Новая Волна
 Hi-NRG
Реакция, возрождение и вдохновление:
 Хаус
 Евробит
 Электропоп
 Электроклэш
 Синтвейв

Примечания

Ссылки 
 Клуб любителей диско — Клуб любителей диско 80-х.
 Сайт, специализированные на Евро, Итало, И просто ЛДиско, где можно найти много музыки этих направлений
 Euroflash. 'Unofficial History Of Italo Disco', www.euro-flash.net. Восстановлено 25 июня 2005.
 www.ishkur.com Ishkur. 'The Return of Italo Disco", ishkur.com. Восстановлено 25 июня 2005.
 Webdjsitalodisco.Ch Schmid, DJ. Italo Disco. Восстановлено 25 июня 2005.
 Итало-диско на Myspace *в разработке*
 scheul.de — Позиция в чарте артистов Итало-диско со всего мира.
 SouthPole Radio — Интернет-радио, в эфире только Итало-диско.
 Мы слушаем DISCO-80-х — Подборка Интернет-радиостанций, вещающих музыку 80-х.
 Официальный сайт ZYX music

Евродиско
Итало-диско